Il singolare del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Neige Dias che ha battuto in finale 6–3, 6–3 Bettina Fulco.

Teste di serie

  Sylvia Hanika (quarti di finale)
  Arantxa Sánchez (semifinali)
  Bettina Fulco (finale)
  Mariana Pérez-Roldán (semifinali)

 Neige Dias (campionessa) 
n/a
 Sandra Wasserman (quarti di finale) 
 Iva Budařová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Ladies Open 1988